You and Me hkan syfta på:

You and Me (låt av Takasa)
You and Me (låt av Joan Franka)